Saro är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Saro ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Saro är huvudsakligen kuperad. Saro ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Saro. Runt Saro är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Torrelavega,  km nordväst om Saro. Omgivningarna runt Saro är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien